

Toponymie
 La Lande, ancienne commune française de l'Eure, aujourd'hui intégrée à La Lande-Saint-Léger
 La Lande, écart de la commune de Rouez-en-Champagne, (Sarthe)
 La Lande, ancienne commune française de Tarn-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Goudourville
La Lande-Patry
La Lande-de-Goult
La Lande-Chasles
La Lande-d'Airou
La Lande-de-Fronsac
La Lande-sur-Drôme
La Lande-sur-Eure
La Lande-de-Lougé
Camp de la Lande de Monts, un camp concentrationnaire

Personnalité
Saint Jean de La Lande, missionnaire et martyr, est né à Dieppe en Normandie aux environs de 1620 et décédé le  au village d'Ossernemon, prés d'Auriesville (État de New-York).

Voir aussi
 

Homonymie de toponyme